Франтішек Чермак і Міхал Мертиняк були чинними чемпіонами, але вони не захистили свій титул, виступаючи з іншими партнерами. Чермак грав у парі з Філіпом Полашеком і в 1-му колі їх перемогли Раміз Джунейд і Філіпп Маркс. Мертиняк грав у парі з Андре Са, але в чвертьфіналі вони поступились Вікторові Балуді та Костянтинові Кравчуку. 
У фіналі Михайло Єлгін і Денис Істомін перемогли Кена та Ніла Скупскі з рахунком 6–2, 1–6, [14–12].

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

2013
Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд